Simsport vid europeiska spelen 2015 i Baku avgjordes mellan 12 juni - 27 juni. På programmet fanns totalt 56 grenar vilket inkluderade disciplinerna simning, simhopp, konstsim och vattenpolo.

Simsport fanns inte med inledningsvis när sporterna för spelen bestämdes eftersom Europeiska simförbundet (LEN) inte ville delta. Men efter förhandlingar mellan arrangören och LEN beslutades att det skulle bli simtävlingar i Baku, dock endast för juniorer. Åldersklasserna för juniorerna varierade mellan simning, simhopp, konstsim och vattenpolo.

Simning 
Simtävlingarna avgjordes mellan 23 juni - 27 juni och innehöll 42 stycken grenar. Idrottarna var under 18 år för herrar och under 16 år för damer.

Medaljsummering

Herrar

Damer

Mix

Simhopp 
Simhoppstävlingarna avgjordes mellan 18 juni - 21 juni och innehöll 8 stycken grenar. Idrottarna var mellan 14 och 18 år för både herrar och damer.

Medaljsummering

Herrar

Damer

Konstsim 
Konstsim avgjordes från 12 juni - 16 juni och innehöll fyra stycken grenar. Idrottarna var damer under 18 år.

Medaljsummering

Vattenpolo 
Vattenpolo avgjordes mellan 12 juni - 21 juni och innehöll en turnering för herrar och en för damer. 16 nationer deltog i herrarnas turnering och 12 nationer i damernas turnering. Idrottarna var mellan 16 och 17 år för både herrar och damer.

Herrar 
Azerbaidjan var direktkvalificerade som värdland medan sju lag kvalade in genom junior-EM i vattenpolo 2013. Resterande åtta lag togs ut genom kvalspel. Turneringen inleddes med ett gruppspel där de fyra gruppsegrarna gick direkt till kvartsfinal. Tvåan och trean i varje grupp spelade playoff om de resterande fyra kvartstinalplatserna.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Playoff

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Damer 
Sex lag kvalade in genom junior-EM i vattenpolo 2013. Resterande sex lag togs ut genom kvalspel. Turneringen inleddes med ett gruppspel där de två gruppsegrarna gick direkt till semifinal. Tvåan och trean i varje grupp spelade playoff om de resterande två semifinalplatserna.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Playoff

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Medaljsummering

Referenser

Externa länkar 
Officiell webbplats

Europeiska spelen 2015